Прикубанский — название населённых пунктов в России:

 Прикубанский — посёлок в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Прикубанский — хутор в Анапском районе Краснодарского края.
 Прикубанский — хутор в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Прикубанский — посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Прикубанский — хутор в Анастасиевском сельском поселении Славянского района Краснодарского края.
 Прикубанский — хутор в Прикубанском сельском поселение Славянского района Краснодарского края.

См. также 
 Прикубанский внутригородской округ города Краснодара
 Прикубанский переулок
 Прикубанский район